Барышевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Барышевка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Барышевка — название аула Мыктыколь в Шортандынском районе Акмолинской области до 8 декабря 2006 года.

Россия 
 Барышевка — село в Табунском районе Алтайского края, ликвидировано в 1960-е годы.

Украина 
 Барышевка — посёлок городского типа в Барышевском районе Киевской области.

См. также 
 Барышовка